Un tertre est une butte de terre (voir aussi tumulus).
 Le Tertre de la Gloire est un mémorial biélorusse de la Grande Guerre patriotique situé près de Minsk.
 Tertre est une section de la ville belge de Saint-Ghislain, située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 La place du Tertre est une place de Montmartre, dans le  de Paris.
 Le Tertre Ganne est une colline du massif armoricain.
 Juvigny-le-Tertre est une commune française de la Manche.
 Villers-au-Tertre est une commune française du Nord.
 Saint-Martin-du-Tertre est une commune française du Val-d'Oise.
 Saint-Martin-du-Tertre est une commune française de l'Yonne.
 Le Tertre-Saint-Denis est une commune française des Yvelines.
 Saint-Nicolas-du-Tertre est une commune française du Morbihan.
 Le Château du Tertre est un vignoble français du Médoc.
 Le château du Tertre d'Ambrières est un château de la Mayenne.
 Le Tertre est une nouvelle d'horreur et de science-fiction de Howard Phillips Lovecraft.
 Le Tertre maudit est un recueil de nouvelles de Robert E. Howard.
 Tertre Rouge est le nom donné à un virage du célèbre circuit du Mans, dû au talus de remblais s'y trouvant à côté
Lavilletertre est une commune française du département de l'Oise

Voir aussi